Архиепархия Эдмонтона () – архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Эдмонтон, Канада. Кафедральным собором архиепархии является собор святого Иосифа в городе Эдмонтон. В архиепархию Эдмонтона входят епархии Калгари, святого Павла в Альберте.

История 
22 сентября 1871 года Святой Престол учредил епархию Эдмонтона, выделив её из епархии святого Бонифация. 

30 ноября 1912 года епархия Эдмонтона уступила часть своей территории новой епархии Калгари и была преобразована в архиепархию.  

17 июля 1948 года архиепархия Эдмонтона уступила часть своей территории новой епархии святого Павла в Альберте.

Ординарии архиепархии 
 епископ Vital-Justin Grandin (22.09.1871 – 3.06.1902)
 архиепископ Emile Joseph Legal  (3.06.1902 – 10.03.1920)
 архиепископ Henry Joseph O'Leary  (7.09.1920 – 5.03.1938)
 архиепископ John Hugh MacDonald  (5.03.1938 – 11.08.1964)
 архиепископ Anthony Jordan (11.08.1964 – 2.07.1973)
 архиепископ Joseph Neil MacNeil (2.07.1973 – 7.06.1999)
 архиепископ Томас Кристофер Коллинз (7.06.1999 – 16.12.2006)
 архиепископ Richard William Smith (22.03.2007 – по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт архиепархии 
  Информация 

Католические епархии Канады